IES steht für
 Impulserhaltungssatz
 Indol-3-essigsäure
 IES-Lichtdaten zur Beschreibung von Licht im vom Illuminating Engineering Society definiertem Format
 Industrias Eduardo Sal-Lari, ehemaliger argentinischer Automobilhersteller
 Internationella Engelska Skolan, schwedischer Schulträger
 Flugplatz Riesa-Göhlis (IATA-Code)

I.E.S. steht für:
 Johann Erich Schild (Johann Erich Schildt; Johann Erich Schilden; 1653–1717), fürstlich braunschweig-lüneburgischer Münzmeister und kurfürstlich hannoverscher Oberkämmerer 
 i. e. S., Abk. für "in engerem Sinn"

IES